Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bill Behrens e Matt Lucena che hanno battuto in finale Marius Barnard e Stefan Kruger 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Jean-Philippe Fleurian /  Rodolphe Gilbert (semifinali)
 Marius Barnard /  Stefan Kruger (finale)

 Mathias Huning /  Jon Ireland (primo turno)
 Brian Gyetko /  Kirk Haygarth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1995